

Patronyme 

 Barry Letts (1925-2009), producteur, réalisateur et acteur britannique.
 Billie Letts (1938-2014), romancière américaine.
 Don Letts (1956-), musicien, disc-jockey, réalisateur et vidéaste anglais.
 John Letts (1943-), jockey australien.
 John Letts (1964-), joueur de tennis américain.
 Quentin Letts (1963-), journaliste et critique de théâtre anglais.
 Winifred Mary Letts (1882-1972), écrivaine anglo-irlandaise.

Toponyme 

 Letts, ville du comté de Louisa, en Iowa, aux États-Unis.